Samuel Pam Junior (1 de agosto de 1968) é um ex-futebolista profissional nigeriano que atuava como defensor.

Carreira 
Samuel Pam se profissionalizou no Leventis United.

Seleção 
Samuel Pam integrou a Seleção Nigeriana de Futebol na Copa Rei Fahd de 1995, na Arábia Saudita.

Jogadores da Seleção Nigeriana de Futebol
Futebolistas da Copa Rei Fahd de 1995